Filippowa (), weibliche Form des Familienname Filippow folgender Personen:

Marija Filippowa, russische Bogenbiathletin
Swetlana Wjatscheslawowna Filippowa (* 1990), russische Wasserspringerin

 Auch
 Filippowa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

 Siehe auch
 Filippow